Êta (en français) ou eta (en latin et dans de nombreuses langues vivantes) est la  lettre de l'alphabet grec (majuscule Η, minuscule η). Le mot et la lettre prennent un sens particulier dans divers contextes.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Eta est la désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Chimie 
 η (en italique), généralement exprimé en %, désigne le taux d'avancement d'une réaction limitée.
 η désigne l'hapticité d'un ligand, en chimie de coordination.

Génie civil 
 η désigne le coefficient de fissuration d'une armature pour béton armé.

Mathématiques et statistiques 
 Plusieurs fonctions sont appelées fonction η :
 la fonction η de Dedekind, définie par  où  ;
 la fonction η de Weierstrass, définie à partir de la fonction elliptique de Weierstrass.
 Η désigne le .

Physique 
 La variable η peut désigner :
 le rendement d'une machine de Carnot, en thermodynamique ;
 l'indice de réfraction d'un milieu (bien que la lettre n soit aujourd'hui plus utilisée) ;
 la viscosité, en mécanique des fluides.
 Le méson êta (η) est une particule constituée des quarks up, down et étrange ainsi que des antiquarks correspondants.

Sciences humaines et sociales

Ethnologie 
 Les Eta (, littéralement les « pleins de souillures ») sont un groupe social minoritaire japonais, issu de deux anciennes communautés féodales.

Linguistique 
 Êta est la  de l'alphabet grec (majuscule Η, minuscule η).
 Êta remplace parfois :
 le caractère eng (ŋ), à cause de leur ressemblance ;
 la lettre latine ƞ, un n à long jambage de droite utilisé surtout en linguistique japonaise pour représenter la nasale moraïque.

Littérature